L'US Open masculin 2022 est l'édition 2022 de l'US Open qui se déroule au nouvel emplacement de l'Arlen Specter US Squash Center à Philadelphie du 8 au .

Le tournoi appartient à la catégorie la plus prestigieuse Platinum avec 48 joueurs dont deux wild card, Spencer Lovejoy et Timothy Brownell.

Le tenant du titre Mostafa Asal est disqualifié au  tour après avoir blessé son adversaire Lucas Serme.

Diego Elías remporte son  titre platinum après l'abandon du champion du monde Ali Farag, blessé à un genou.

Dotation et points 
En 2022, la dotation est de , dotation identique à celle de l'édition féminine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 US Open féminin de squash 2022
 US Open
 Saison 2022-2023 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

masculin 2022
PSA World Series 2022
Sport en Pennsylvanie en 2022
Sport aux États-Unis en octobre 2022